2 miejscowości w Portugalii:
 Vila Maior – miejscowość w gminie Santa Maria da Feira
 Vila Maior – miejscowość w gminie São Pedro do Sul